Herb gminy Konopnica (powiat lubelski)
 Herb gminy Konopnica (powiat wieluński)